Сабуе — топоним:

 Сабуе — село в Грузии, входит в состав Ахметского муниципалитета края Кахетия;
 Сабуе — село в Грузии, входит в состав Кварельского муниципалитета края Кахетия.